Dzieci Ilúvatara, Dzieci Eru (qya. Hini Ilúvataro, Eruhini) − pojęcie pochodzące ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia. Obejmuje dwie rasy istot stworzonych z myśli Eru Ilúvatara: Pierworodnych, czyli elfów, oraz ich Następców − ludzi.

Kiedy Ainurowie poznali Dzieci w Trzecim Temacie Ainulindalë, przywiązali się do nich i lepiej poznali zamysły Ilúvatara. To dla swych Dzieci Eru powołał do istnienia Wszechświat i Ziemię, którą następnie Valarowie ukształtowali. Ci z Ainurów, którzy zstąpili na świat, przybrali kształt na podobieństwo Dzieci.

Pierworodni przyszli na świat nad brzegiem Cuiviénen, gdy na niebie były tylko gwiazdy, natomiast ludzie obudzili się wiele wieków później, w Hildórien wraz z pierwszym brzaskiem słońca.

Przypisy

Bibliografia 
 

Postacie Śródziemia

fr:Liste des peuples de la Terre du Milieu#Les Enfants d'Ilúvatar